Иодид вольфрама(II) — неорганическое соединение, соль металла вольфрама и иодоводородной кислоты с формулой WI, 
бурый аморфный порошок, 
не растворяется в холодной воде, реагирует с горячей.

Получение 
 Пропускание паров иода над порошкообразным вольфрамом:

 Разложение иодида вольфрама(IV) при нагревании:

 Реакция хлорида вольфрама(VI) и иодоводорода:

Физические свойства 
Иодид вольфрама(II) образует бурый аморфный порошок, 
не растворяется в холодной воде, этаноле, сероуглероде,
реагирует с горячей водой.

Молекулы иодида вольфрама гексамерны и имеют строение [WI]I.

Химические свойства 
 Реагирует с горячей водой:

 Окисляется при нагревании на воздухе:

 Восстанавливается водородом до металлического вольфрама:

 Реагирует с хлором и бромом при нагревании:

См. также

Литература 
 
 
 

Иодиды вольфрама
Соединения вольфрама по алфавиту